La baie de Machevna () est une baie dans la koriakie de la kraï du Kamtchatka en Russie, située approximativement à  à vol d'oiseau au nord de Tilichiki. La rivière Machevna traverse la baie.

Machevna